Aleksander Mikołajczak (ur. 1953) – polski aktor
 Aleksander Mikołajczak (ur. 1957) – polski filolog klasyczny